Фигурин (остров) — один из ныне исчезнувших Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане; был назван в честь Алексея Евдокимовича Фигурина.
 Фигурин, Алексей Евдокимович (1793—1851) — российский медик-хирург и путешественник, судовой врач и натуралист.
 Фигурина, Елена Николаевна (род. 1955) — петербургский живописец, график, скульптор.

Примечания